Bacchus kan avse:

Bacchus – den romerske vinguden
Bacchus (vindruva) – en sort av vindruva från Tyskland
Bacchus (opera) – en fransk opera i en prolog och fyra akter med musik av Jules Massenet och libretto av Catulle Mendès
2063 Bacchus – en asteroid som korsar Jordens och Venus omloppsbana

Inom konsten 
Bacchus (Caravaggio) – en oljemålning av den italienske barockkonstnären Caravaggio 
Bacchus (Michelangelo) – en skulptur utförd av renässansskulptören Michelangelo 
Bacchus-Apollo – en oljemålning av den franske barockkonstnären Nicolas Poussin

Se även 
Dionysos – grekiska mytologins motsvarighet till Bacchus